Ernst Birke ist der Name folgender Personen:

* Ernst Birke (Maler) (1905–1972), sudetendeutscher Maler 
 Ernst Birke (Historiker) (1908–1980), deutscher Historiker